Иван Йорданов Гайдарджиев е български актьор.

Биография 
Роден е в град Шумен на 16 март 1920 г. Учи за висше образование, свързано с финансите. Работил е в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна (1942 – 1944), Драматичен театър „Крум Кюлявков“ в Кюстендил (1950 – 1951), Драматично-куклен театър „Константин Величков“ Пазарджик (1951 – 1958), Драматичен театър „Сава Доброплодни“ Силистра (1958 – 1964), Драматичен театър „Йордан Йовков“ Толбухин (1964 – 1967) и Драматично-куклен театър (Враца) (1967 – 1979). Основател и пръв директор на театъра в Разград като Общинска театрална трупа (1947). Член на САБ (1947).

Почива през 2005 г. на 85 години.

Награди 
 Награда на II национален преглед на българската драма и театър.

Театрални роли 
 „Любов“ (Орлин Василев) – Загоров
 „Вампир“ (Антон Страшимиров) – Динко
 „Васа Железнова“ (Максим Горки) – Прохор
 „Януари“ (Йордан Радичков)

Филмография

Източници 

 „70 години Разградски драматичен театър“ – статия на ekip7.bg от 16.10.2017 г.

Външни препратки 
  
  Иван Гайдарджиев в КиноПоиск
  Иван Гайдарджиев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Родени в Шумен